Jalia Amraji, estat tributari protegit del districte d'Undsarviya, al Kathiawar, província de Gujarat, presidència de Bombai.
 Jalia Dewani, estat tributari protegit del districte de Halar, al Kathiawar.
 Jalia Kayaji, estat tributari protegit de l'Índia, al Kathiawar
 Jalia Manaji, estat tributari protegit del districte d'Undsarviya, al Kathiawar.